Alto Caparaó kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alto Caparaó (ort), Minas Gerais, 
 Alto Caparaó (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar